Leber steht für:

 Leber, inneres Organ bei Wirbeltieren
 Leber (Lebensmittel), zu den Innereien gehörendes Nahrungsmittel

Leber heißen folgende geographische Objekte:
 Leber (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg, Steiermark, Passlage (733 m) zwischen Rannach und Schöckl
 Leber (Eggiwil), Außenbezirk der Gemeinde Eggiwil im Emmental, Kanton Bern
 Leber (Bobonaro), Ort und Suco in Osttimor, Verwaltungsamt Bobonaro
 Leber (Berg), Berg in Osttimor, Gemeinde Bobonaro

Leber ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Leber (1881–1954), deutscher Augenarzt, Begründer der Tropenophthalmologie in Deutschland
 Alfredo Leber (1902–1983), Schweizer Geistlicher, Zeitungsjournalist und Direktor der Zeitung Giornale del Popolo
 Annedore Leber (1904–1968), deutsche Publizistin, Verlegerin und SPD-Politikerin
 Bernd Leber (* 1944), deutscher Sozialpädagoge und Soziologe
 Engelbert Leber (1876–1920), deutscher Metallurg
 Ferdinand Joseph von Leber (1727–1808), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Georg Leber (1920–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Josef Becker-Leber (1876–1962), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Hermann Leber (1860–1940), Landtagspräsident und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Leber (Kunsthistoriker) (* 1941), deutscher Kunsthistoriker
 Julius Leber (1891–1945), deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer 
 Ludwig Leber (1903–1974), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Otto von Leber (1803–1846), österreichischer Historiker und Sammler
 Paul Leber (1928–2015), Schweizer Grafiker und Maler
 Peter-Dietmar Leber (* 1959), deutscher Bundesvorstand der Landsmannschaft der Banater Schwaben
 Rok Leber (* 1992), slowenischer Eishockeyspieler
 Ronny Leber (* 1980), österreichischer Sportmoderator 
 Rudi Leber (1919–2005), deutscher Fußballtorhüter
 Rudolf Leber (Sportwissenschaftler) (* 1958), deutscher Sportwissenschaftler
 Sebastian Leber (* 1977), deutscher Journalist
 Sophia Becker-Leber (1869–1952), deutsche Blumenmalerin
 Stefan Leber (1937–2015), deutscher Anthroposoph, Pädagoge und Autor
 Theodor Leber (1840–1917), deutscher Ophthalmologe
 Titus Leber (* 1951), österreichischer Regisseur
 Walter P. Leber (1918–2009), Generalmajor der United States Army und Gouverneur der Panamakanalzone
 Walther Leber (1906–1996), Schweizer Politiker (FDP)
 Wilhelm Leber (* 1947), ehemaliges Kirchenoberhaupt (Stammapostel) der Neuapostolischen Kirche 
 Wolfgang Leber (* 1936), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Leberl